Кантеми́ровка — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги в пгт Кантемировка Воронежской области.

Деятельность 
На станции осуществляются:
 продажа пассажирских билетов;
 приём и выдача багажа;
 приём и выдача вагонных грузов (имеются открытые площадки, подъездные пути, крытые склады);
 приём и выдача грузов в контейнерах (3 и 5 тонн).

История 
На здании вокзала со стороны привокзальной площади открыта памятная доска Павлу Павловичу Полубоярову — маршалу бронетанковых войск, Герою Советского Союза, под командованием которого 17-й танковый корпус, входивший в 6-ю армию Воронежского фронта, 19 декабря 1942 года освободил Кантемировку от немецких войск.

Пригородные поезда 
По состоянию на декабрь 2019 года через станцию курсируют следующие пригородные электропоезда:

Примечания

Ссылки 
 КАНТЕМИРОВКА | Железнодорожная станция | Справочник
 Железнодорожная станция КАНТЕМИРОВКА

Кантемировский район
Станции Лискинского региона Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Воронежской области